Гийом Ален Жиль (, родился 12 июля 1976 в Валансе) — французский гандболист, выступавший на позиции центрального защитника. Дважды олимпийский чемпион, дважды чемпион мира, дважды чемпион Европы. В сборной известен под прозвищем «Джино».

Карьера

Клубная 
Воспитанник школы команды «Савоя» из Шамбери (также известной как «Шамбери»). За свою карьеру выступал во французских клубах «Лорьёль» и «Савоя», но большую часть игрового времени провёл в матчах за немецкий «Гамбург» (с 2002 по 2012 годы). В активе Жиля по одному титулу чемпиона Франции и Германии, один кубок Франции и два кубка Германии, а также четыре Суперкубка Германии и победа в Кубке обладателей кубков сезона 2006/2007. Летом 2012 года Гийом вернулся в «Савою», где завершил свою карьеру два года спустя.

В сборной 
В сборной Гийом дебютировал 26 ноября 1996 в поединке против сборной Югославии. В его активе участие почти во всех турнирах сборной Франции вплоть до 2012 года. За сборную Франции он провёл 308 игр и забил 678 голов. Он мог быть включён в состав олимпийской сборной для Игр в Атланте 1996 года по решению тренера Даниэля Константини, однако получил травму перед самым началом турнира. Главными достижениями Гийома стали золотые медали Олимпийских игр 2008 и 2012 годов, чемпионатов мира 2001 и 2009 годов, а также чемпионатов Европы 2006 и 2010 годов. В сентябре 2012 года 36-летний Гийом, выиграв олимпийское золото, объявил о завершении карьеры в сборной.

Семья 
Брат гандболистов Бертрана и Бенджамина Жилей. Жена Мария, есть трое детей.

Достижения

Клубные 
 Чемпион Франции: 2001
 Вице-чемпион Франции: 1998, 1999, 2000, 2002
 Победитель Кубка Франции: 2002
 Финалист Кубка Франции: 2002, 2014
 Победитель Кубка чемпионов Франции: 2013
 Чемпион Германии: 2011
 Вице-чемпион Германии: 2007, 2009, 2010
 Победитель Кубка Германии: 2006, 2010
 Финалист Кубка Германии: 2004, 2008
 Победитель Суперкубка Германии: 2004, 2006, 2009, 2010
 Финалист Суперкубка Германии: 2008
 Победитель Кубка обладателей кубков: 2007
 Полуфиналист Лиги чемпионов ЕГФ: 2008, 2009, 2011

В сборной 
 Олимпийский чемпион: 2008, 2012
 Чемпион мира: 2001, 2009
 Бронзовый призёр чемпионатов мира: 1997, 2003, 2005
 Чемпион Европы: 2006, 2010
 Бронзовый призёр чемпионата Европы: 2008

Личные 
 Спортсмен года в Гамбурге: 2010

Государственные награды 
  Кавалер ордена «За заслуги» — 14 марта 2001 года
  Кавалер ордена «Почётного легиона» — 14 декабря 2008 года
  Офицер ордена «За заслуги» — 31 декабря 2012 года

Примечания

Ссылки 

 
 Профиль на сайте «Гамбурга» 
 Профиль на сайте клуба «Савоя» (Шамбери) 
 Профиль на сайте чемпионата Франции 
 Профиль на сайте ЕГФ 

Гандболисты Франции
Игроки сборной Франции по гандболу
Олимпийские чемпионы от Франции
Олимпийские чемпионы по гандболу
Чемпионы летних Олимпийских игр 2000 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 2004 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 2008 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 2012 года
Гандболисты на летних Олимпийских играх 2008 года
Гандболисты на летних Олимпийских играх 2012 года
Чемпионы мира по гандболу
Чемпионы Европы по гандболу
Чемпионы Франции по гандболу
Игроки ГК «Шамбери»
Игроки ГК «Гамбург»
Гандбольные тренеры  Франции
Тренеры сборной Франции по гандболу